John Patten peut faire référence à:

  (1746–1800), soldat américain et homme politique du Delaware
  (1905–1957), leader australien des droits civiques des aborigènes et journaliste
  (né John Patten, 1936), boxeur aborigène australien et leader communautaire
 John Patten, baron Patten (1945-), homme politique conservateur britannique

Voir aussi